Cimino ist der Familienname folgender Personen:

 James E. Cimino (1928–2010), US-amerikanischer Mediziner
 Leonardo Cimino (1917–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Cimino (1939–2016), US-amerikanischer Regisseur
 Michael Cimino (Schauspieler) (* 1999), US-amerikanischer Schauspieler
 Rodolfo Cimino (1927–2012), italienischer Comicautor
 Serafino Cimino (1873–1928), italienischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls

Benannt nach James E. Cimino ist der
 Cimino-Shunt, ein von James E. Cimino entwickelter Gefäßzugang zur Hämodialyse